Барайта (, «внешний», множ. ч. ברײתות) — термин арамейского происхождения, используемый в иудаизме.

  — положения Устного Закона таннаитской традиции, не включённые в записанную Мишну.
 Барайта — название сборника. Например:
 «Барайта Абот»;
 «Барайта де-мелехет а-Мишкан»;
 «Барайта де Нидда»;
 «Барайта миросотворения»;
 «Барайта о колеснице»;
 «»;
 «Барайта рабби Адды» — о календаре;
 «» (Барайта деШмуэль?) — тринадцать правил герменевтики;
 «Барайта рабби Иосе», или «Седер Олам Рабба» ();
 «Барайта рабби Пинхаса бен-Яир»;
 «Барайта рабби Элиэзера»;
 «Барайта сорока девяти правил»;
 «Барайта Самуила»;
 «Барайта спасения» — о 24 грехах, отдаляющих спасение от обещанного освобождения;
 «Барайта тайны исчисления календаря»;
 «» — о 32 герменевтических правилах толкования Библии;

См. также 
 Пиркей авот

Примечания